Universitas – istituzioni amministrative medievali dell'Italia meridionale
 Universitas – istituzione educativa medievale
 905 Universitas – asteroide della fascia principale